Радовка — село в Переволоцком районе Оренбургской области в составе сельского поселения  Адамовский сельсовет.

География 
Находится на расстоянии примерно 15 километров по прямой на север от районного центра поселка Переволоцкий.

История 
Основана она была мордвой-мокшей в 1830-е годы. Название свое получила от фамилии Радыкова, уполномоченного от переселенцев.

Население
Население составляло 254 человека в 2002 году (58% русские),  252 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Переволоцкого района